Сайка:

 Сайка (рыба) — вид рыб из семейства тресковых.
 Сайка (хлеб) — хлебобулочное изделие.
 Сайка (река) — река в Граховском районе Удмуртии.

Населённые пункты 
 Сайка (деревня) — деревня в уезде Вырумаа в Эстонии. 
 Сайка Верхняя — заброшенная деревня в Граховском районе Удмуртии
 Сайка Нижняя — деревня в Граховском районе Удмуртии